The Wanderers steht für:

 The Wanderers (Roman), Roman von Richard Price (1974)
 The Wanderers (Film), US-amerikanischer Film von Philip Kaufman (1979)
 The Wanderers (Band), britische Band
 The Wanderers (Gesangsgruppe), deutsche A-cappella-Gruppe

Siehe auch:
 The Wanderer (Begriffsklärung)